Sándor Károly (1915–1960) karikaturista, grafikus
Sándor Károly (1928–2014) válogatott labdarúgó